Sippe steht für:

 Heilige Sippe, Darstellung der Verwandtschaft Jesu
 Pflanzensippe, natürliche Verwandtschaftseinheit in der Botanik
 Schriftsippe, Schriftfamilien in der Typografie
 Sippe, Vergesellschaftung in den Humanwissenschaften
 Sippe (Pfadfinder), die kleinste Gruppe in der Pfadfinderarbeit